Оејсис има више значења:
 Оејсис (Јута), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јута
 Оејсис (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Оејсис (Невада), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Оејсис (Нови Мексико), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико